Моссит
 Дессауїт-(Y) (мосит) — оксид заліза, марганцю, танталу та ніобію острівної будови.